Лево́н Григоря́н:
 Григорян, Левон Арнольдович (род. 1953) — советский и российский художник-график.
 Григорян, Левон Ашотович (1947—1975) — советский шахматист. Многократный чемпион Армении и Узбекистана.
 Григорян, Левон Грачьевич (род. 1942) — советский и армянский кинорежиссёр, актёр, сценарист.
 Григорян, Левон Камоевич (род. 1967) — советский борец греко-римской стиля. Многократный чемпион Азербайджана и Армении.